Keep steht für:
 Keep, Hauptturm einer mittelalterlichen Burg des englischen Kulturkreises.
 Keep (Seemannssprache), seemännisches Fachwort, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)#K
 Keep-Alive, ein Mechanismus bei der Datenübertragung zur Aufrechterhaltung der Netzwerkverbindung
 Keep Bros & Wood, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Keep Case, CD- und DVD-Verpackung
 Keep Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Keep It True, jährliches Musikfestival mit Bands aus dem Metalbereich
 Keep of Kalessin, eine Metal-Band aus Norwegen
 Keep the Faith, das fünfte Studio-Album der Band Bon Jovi
 Castle Keep (deutsch: Das Schloss in den Ardennen), US-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1969
 Google Keep, eine Notizensoftware von Google
 The Keep (deutsch: Die unheimliche Macht), US-amerikanischer Horrorfilm von Michael Mann aus dem Jahr 1983

KEEP steht als Abkürzung für
 Keeping Emulation Environments Portable, ein von der EU mitfinanziertes EU-Forschungsprojekt
 Knowledge and Expertise in European Programmes 

Keep ist der Name folgender Personen:
 Angela Keep (* 1981), australische Darstellerin
 Henry Keep (1863–1905), australischer Politiker
 Judith Keep (1944–2004), amerikanische Richterin
 Nathan Cooley Keep (1800–1875), amerikanischer Zahnmedizinpionier
 Robert Porter Keep (1844–1904), amerikanischer Lehrer

Siehe auch:
 Kiep
 Kipp
 KIP